Schnapp peut faire référence à :

Personnes 
 Alain Schnapp (1946-), militant trotskiste et professeur d'archéologie grecque
 Friedrich Schnapp (1900-1983), un musicologue et germaniste allemand
  (1938-), juge allemand et professeur d'université
  (1954-), historien américain	
  (1966-), politologue allemand et professeur d'université
  (1972-), actrice allemande	
 Schnapp (1892–1969), graphiste
 Noah Schnapp, acteur canado-américain

Toponymie 
 Schnapp, ortsteil à Wittmund en Allemagne
Patronyme juif